Joanne Ekamdeiya Gobure (* 26. April 1982 in Denigomodu, Nauru) ist eine nauruische Dichterin.

Leben 
Gobure wurde in Denigomodu geboren und lebt in einem Distrikt von Uaboe. Sie ist die Cousine des Tennisspielers Chris Gobure, der an den South Pacific Games teilgenommen hat.

Sie besuchte Schulen in Nibok, Aiwo, und Yaren und erwarb das Nauru Junior Certificate.

Seit 2003 arbeitet Gobure als Lehrerin am Nauru College in Aiwo. Sie erhielt ihre Anstellung vom Schuldirektor Richard Lewis und vom Education Minister Baron Waqa als IT-Lehrerin. Obwohl sie keine abgeschlossene College-Ausbildung hat, studiert sie an der University of South Pacific (USP). Sie gibt Kurse für Microsoft Office und arbeitet zusätzlich an der Nibok Infant School.

Dichtung 
Gobure schreibt ihre Gedichte hauptsächlich in Englisch. Sie ist über die Grenzen von Nauru hinaus nur wenig bekannt. Das Gedicht "A Beautiful Prayer" wurde vor allem im Internet und in zahlreichen christlichen Foren bekannt.

Gobure gilt als Schriftstellerin mit einer starken religiösen Berufung, ähnlich wie weitere Schriftsteller im pazifischen Raum (wie zum Beispiel Afaese Manoa von Tuvalu).

Weblinks
 Text von Joanne Gobures 'A Beautiful Prayer'.

Autor
Nauruer
Geboren 1982
Frau
Kunst (Nauru)
Lyrik
Literatur (21. Jahrhundert)